Аким может означать:

Люди 
 Аким — просторечная форма имени Иоаким.
 Аким — фамилия:
 Аким, Гарри Львович (1930—2007) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, основоположник кислородной отбелки целлюлозы.
 Аким, Эфраим Лазаревич (1929—2010) — советский и российский учёный в области космической баллистики, навигации космических аппаратов и планетологии
 Аким, Яков Лазаревич (1923—2013) — русский советский поэт

Топоним 
 Аким — деревня в Сосногорском районе Республики Коми.
 Аким-Ильинка - деревня в Тульской губернии

Прочее 
 Аким — глава местного исполнительного органа власти в Казахстане и Кыргызстане, а также в Узбекистане и Туркменистане (в Узбекистане и Туркменистане это слово имеет орфографические формы «хоким» и «хяким» соответственно).
 АКИМ — Аль-Каида Исламского Магриба.
 «Аким» — казахстанский фильм 2019 года (режиссёр Нуртас Адамбай).

См. также 
 Аким города Астаны — высшее должностное лицо Астаны.
 Аким-Ёль
 Ачем